

Ньюфілдс — місто, штат Нью-Гемпшир
 Ньюфілдс — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир